

Батюшково — присілок, Собінський район, Владимирська область
 Батюшково — село, Дмитровський міський округ Московська область